

Населені пункти та їхні частини
 Лабендзь — село в гміні Вомбжежно Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лабендзь — село в гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Лабендзь — частина села Ксаверув у гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Лабендзь — частина села Страдлиці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Лабендзь — частина села Бейсце в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Лабендзь — частина села Тарнувка в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства
 Лабендзь — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки